Een overzicht van de 272 gemeenten in de Spaanse provincie Navarra. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 31000.

Navarra